Корвин-Круковский, Алексей Владимирович (1872—1943) — русский генерал, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Корвин-Круковский, Пётр Васильевич (1844—1899)— русско-французский драматург, секретный сотрудник Департамента полиции.
 Корвин-Круковский, Сергей Сергеевич (1874—1937) — гражданский инженер, архитектор.

См. также 
 Корвин-Круковские